Newport Bay steht für:

 Newport Bay (Kalifornien), Bucht in Newport Beach, Kalifornien
 Upper Newport Bay, Bucht in Newport Beach, Kalifornien